Utica (Carolina del Sud)
 Utica (Dakota del Sud)
 Utica (Indiana)
 Utica (Kansas)
 Utica (Minnesota)
 Utica (Missouri)
 Utica (Mississipí)
 Utica (Nebraska)
 Utica (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Utica (Ohio)
 Utica (Pennsilvània)
 North Utica, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.